Чернолес — название населённых пунктов в России:

 Чернолес — упразднённая деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Чернолес — село в Становлянском районе Липецкой области.